La Second Division 1899-1900 fu l'ottavo campionato avente questa dicitura, e vide la vittoria del Sheffield Wednesday.

Jocky Wright (The Wednesday) fu il miglior marcatore della competizione con 24 gol.

Squadre partecipanti

 Burton Swifts

 Gainsborough Trinity

 New Brighton Tower

Classifica finale

Legenda:
      Promosse in First Division 1900-1901.
      Rinunciano al campionato di Second Division e sono sostituite dalla Football Association con Blackpool e Stockport County.

Tabellone

Record 
 Maggior numero di vittorie:Sheffield Wdd (25)
 Minor numero di sconfitte: Bolton (4)
 Migliore attacco: Sheffield Wdd (84 reti)
 Miglior difesa: Sheffield Wdd (22 reti)
 Miglior media reti: Sheffield Wdd (3,818)
 Maggior numero di pareggi: Leicester Fosse e New Brighton Tower (9)
 Minor numero di pareggi: Sheffield Wdd, Newton Heath e Woolwich Arsenal (4)
 Maggior numero di sconfitte: Loughborough (27)
 Minor numero di vittorie: Loughborough (1)
 Peggior attacco: Loughborough (18 reti)
 Peggior difesa: Loughborough (100 reti)
 Peggior media goal: Loughborough (0,180)

Note

Fonti e bibliografia

Voci correlate 
First Division 1899-1900
FA Cup 1899-1900

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1899
Calcio nel 1900